De Zwitserse voetbalbeker 1988/89 (Duits: Schweizer Cup 1988/89) was de 64ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 13 augustus 1988 en eindigde met de finale op 15 mei 1989 in het Wankdorf Stadion in Bern. Grasshopper Club won de beker voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis door FC Aarau in de finale met 2-1 te verslaan.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1988/89
Zwitsers voetbalelftal in 1988
Zwitsers voetbalelftal in 1989

1989
Bekervoetbal 1988/89